Presečno je lahko:
 Presečno Visočko (Hrvaška)
 Presečno, Novi Marof (Hrvaška)
 Presečno (Slovenija)